Goud (muziek), een (grammofoon)plaat waarvan een zeker aantal verkocht is
 Gouden plaat (Pioneerprogramma), de vergulde plaat die meeging met de ruimtesondes Pioneer 10 en 11
 Voyager Golden Record, de vergulde grammofoonplaat die meeging met de ruimtesondes Voyager 1 en 2
 Gouden plaat (ep), een ep van Jairzinho uit 2017